Niemcy:
 Birken – dzielnica Bayreuth
 Birken – dzielnica Wuppertalu
 Birken – dzielnica gminy Morsbach w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Oberberg
 Birken – dzielnica gminy Mudersbach w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen

Osoby:
 Adreas Birken – niemiecki historyk
 Sigmund von Birken – niemiecki poeta
 Herbert Birken – niemiecki pisarz

Zobacz też:
 Birke
 Birken-Honigsessen